Cattedrale dell'Esaltazione della Santa Croce, a Bratislava
Cattedrale dell'Esaltazione della Santa Croce a Ginevra
 Cattedrale dell'Esaltazione della Santa Croce, a Sisak